Esistono più comuni francesi con questo nome

La Feuillie (Manica)
La Feuillie (Senna Marittima)